Bryllup kan henvise til:

 Bryllup – ceremonien ved indgåelse af ægteskab
 Bryllup (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1987 af Eva Bjerregaard
 Bryllup (typografi) – typografisk begreb